Schreiber (en español escritor, escribiente) puede corresponder a:

 Familia Schreiber. Familia austriaca-peruana, con origen en la ciudad peruana de Huaraz.

 Alberto Terry (Arias-Schreiber) (1929, Lima – 2006, Lima).

 Avery (Lawrence) Schreiber (1935 – 2002): actor y comediante estadounidense, activo en el teatro, el cine y la televisión.

 Carlos (Mario) Tubino (Arias-Schreiber) (n. 1949, Lima): político y almirante en retiro peruano

 David Servan-Schreiber (1961 – 2011).

 Efraín Goldenberg (Schreiber) (en hebreo אפרים גולדנברג שרייבר; n. 1929, Lima): empresario y político peruano de finales del siglo XX.

 Ellen Schreiber: actriz y monologuista antes de convertirse en escritora y trasladarse.

 Émile Servan-Schreiber (1888, París – 1967, Veulettes-sur-Mer): periodista y literato.

 Flora Rheta Schreiber (1918 – 1988): periodista estadounidense.

 Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924, París – 2006, Fécamp).

 Jean-Louis Servan-Schreiber (n. 1937, Boulogne-sur-Seine): periodista francés.

 Liev Schreiber: actor estadounidense.

 Max Arias-Schreiber Pezet (1923, Lima – 2004): abogado y jurista peruano.

 Ricardo Rivera Schreiber (1892, Lima – 1969, Boston): diplomático y político peruano.

Autores de nombres científicos 
 A.Schreib. - Annelis (Anneliese) Schreiber 1927-2010,  botánica alemana.
 B.Schreib. - Beryl Olive Schreiber 1911-
 F.Schreib. - Franz Schreiber 1839-
 H.Schreib. - Hans Schreiber 1859-1936
 Schreib. - Her(r)mann Rudolph Ferdinand Schreiber 1811-1853.
 L.L.Schreib. - L.L. Schreiber 1895-
 M.M.Schreib. - Marvin Mandel Schreiber 1925-

Reino animal 
 Polyura schreiber: especie de lepidóptero de la familia Nymphalidae (subfamilia Charaxinae).